Die Bezirksliga Potsdam 1958 war die siebte Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die BSG Motor Rathenow sicherte sich die Bezirksmeisterschaft und stieg direkt in die übergeordnete II. DDR-Liga auf.

In eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln stiegen Motor Mögelin nach verpasster Bezirksliga-Relegation, Vorjahresaufsteiger Eintracht Miersdorf und Einheit Kyritz ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison Eintracht Glindow, nach einjähriger Abwesenheit Aufbau Zehdenick sowie Aufbau Jüterbog in die Bezirksliga auf. Aus der II. DDR-Liga kamen Lokomotive Kirchmöser und Stahl Brandenburg hinzu.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bezirksliga-Relegation 
In der Relegation ermittelten der Elfte der Bezirksliga und die vier Sieger der Bezirksklassestaffeln die drei Teilnehmer für die Bezirksliga 1959.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1958